Canadà: Belleville (Canadà), ciutat canadenca d'Ontàrio
 Estats Units:
 Belleville (Arkansas), localitat estatunidenca d'Arkansas
 Belleville (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Belleville (Kansas), localitat estatunidenca de Kansas
 Belleville (Michigan), localitat estatunidenca de Michigan
 Belleville (Nova Jersey), localitat estatunidenca de Nova Jersey
 Belleville (Pennsilvània), localitat estatunidenca de Pennsilvània
 Belleville (Wisconsin), localitat estatunidenca de Wisconsin
 França:
 Belleville (Deux-Sèvres), localitat francesa de Deux-Sèvres
 Belleville (Meurthe i Mosel·la), localitat francesa de Meurthe i Mosel·la
 Belleville (Roine), localitat francesa de Roine
 Belleville (Sena), localitat francesa de Sena
 Belleville-en-Caux, localitat francesa del Sena Marítim
 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar, localitat francesa d'Ardenes
 Belleville-sur-Loire, localitat francesa de Cher
 Belleville-sur-Mer, localitat francesa del Sena Marítim
 Belleville-sur-Meuse, localitat francesa de Mosa
 Belleville-sur-Vie, localitat francesa de Vendée
 Saint-Jean-de-Belleville, localitat francesa de Savoia
 Saint-Martin-de-Belleville, localitat francesa de Savoia
 Saint-Pierre-de-Belleville, localitat francesa de Savoia
 Barri de Belleville, 77è barri administratiu de París situat en el districte 20è.